10224 Hisashi – asteroide della fascia principale
 Hisashi – prenome giapponese maschile
  Hisashi – elemento tipico dell'architettura giapponese